Gonatopus Ljungh, 1810 — род мелких ос из семейства Dryinidae.
 Gonatopus Hook.f. ex Engl., 1879 — род растений семейства Ароидные, или Аронниковые (лат. Araceae).